Beroepsbeoefenaar op het gebied van:

 miniatuur (handschrift), een versiering of gekleurde afbeelding in een handschrift.
 miniatuur (muziek), een korte compositie.
 miniatuur (schilderij), een klein schilderij.

Zie ook 
 Miniatuur (doorverwijspagina)
 The Miniaturist (doorverwijspagina)